Termin ALG9 alfa1,2 manoziltransferaza ima više značenja.
 Dolihil-P-Man:Man6GlcNAc2-PP-dolihol alfa-1,2-manoziltransferaza, enzim
 Dolihil-P-Man:Man8GlcNAc2-PP-dolihol alfa-1,2-manoziltransferaza, enzim